Partit Socialista del Kurdistan nom oficial del partit kurd conegut també com a Partit Socialista del Kurdistan Iraquià (o Kurdistan(Iraq)
 Partit Socialista del Kurdistan/Turquia
 Partit Socialista Kurd, nom entre 1975 i 1988 de l'Aliança Popular del Kurdistan Socialista